Beaupré (französisch für Schöne Wiese) ist der Name folgender Orte:
 Beaupré (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Beaupré, ehemalige Gemeinde im französischen Département Meurthe-et-Moselle, heute Ortsteil von Moncel-lès-Lunéville
 Abtei Beaupré (Oise) in Archy
 Abtei Beaupré (Meurthe-et-Moselle) in Moncel-les-Lunéville
 Old Beaupre Castle, ein ehemaliges Herrenhaus im walisischen Vale of Glamorgan 
 Chassey-Beaupré, französische Gemeinde im Département Meuse

Beaupré oder Beaupre ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur M. Beaupre (1853–1919), US-amerikanischer Journalist, Jurist und Diplomat
 Charles Gaudichaud-Beaupré (1789–1854), französischer Botaniker
 Don Beaupre (* 1961), kanadischer Eishockeytorwart
 Édouard Beaupré (1881–1904), genannt Géant Beaupré, kanadischer Zirkusartist
 Étienne André François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré (1750–1835), französischer Bischof
 François-Joseph de Choiseul-Beaupré (1650–1711), französischer Seeoffizier und Kolonialadministrator
 Jean Foucault de Saint-Germain-Beaupré († 1466), französischer Adliger und Militär
 Johann Philipp de Beaupre (1657–1716), kurbrandenburger Generalmajor und Kommandeur des Infanterie-Regiments Nr. 13
 Nicolas Beaupré (* 1970), französischer Historiker

Beaupré ist der Name folgender Klöster:
 Kloster Beaupré (Flandern)
 Kloster Beaupré (Lorraine)
 Kloster Beaupré (Picardie)